Modeling Language steht für folgende Sprachen:

 Business Process Modeling Language, Metasprache zur Beschreibung von Geschäftsprozessmodellen
 Service Modeling Language, Standard für den Informationsaustausch über IT-Systeme
 Systems Modeling Language, Modellierungssprache
 Value Delivery Modeling Language, Modellierungssprache
 Web Modeling Language, Beschreibungssprache
 Web Service Modeling Language, Dokumentationssprache